Sykow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Wiktorowitsch Sykow (* 1965), russischer Schauspieler, Regisseur und Künstler
 Pawel Petrowitsch Sykow (1821–1887), russischer Architekt des Eklektizismus und Hochschullehrer
 Pjotr Maximowitsch Sykow (1890–1960), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Walentin Walentinowitsch Sykow (* 1995), russischer Eishockeyspieler
 Waleri Borissowitsch Sykow (* 1944), russischer Fußballspieler

Sykow ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Sykow-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Sykow-Insel, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 ZyCov-D – Plasmid-DNA-Impfstoff-Kandidat gegen das SARS-CoV-2-Virus